Combinațiile de două caractere „AG”, „Ag”, „aG” sau „ag” se pot referi la:

Coduri 

 .ag, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Antigua și Barbuda
 AG, codul ISO 3166-1 pentru Antigua și Barbuda
 AG, codul FIPS 10-4 pentru Algeria
 AG, cod al OMM pentru Argentina
 AG, codul ISO 3166-2:IT pentru provincia Agrigento din Italia 
 AG, codul ISO 3166-2:CH pentru cantonul Argovia din Elveția
Argeș, județ din România, codul ISO 3166-2

Simboluri 

 Ag, simbolul elementului chimic argint
 ag, simbolul unității SI pentru masă attogram (1 ag = 10-18 grame)

Abrevieri 

 AG, abreviere pentru aruncător de grenade
 AG, abreviere germană pentru societății pe acțiuni (S.A.)
 AG, abreviere pentru ansamblu general
 AG, abreviere pentru anestezie generală
AG, abreviere pentru Județul Argeș din România
 AG, abreviere pentru acid gras în biochimie
 Ag, abreviere pentru antigen în medicină

Legături externe 

 

Acronime de două litere